Любимцево — деревня в Переславском районе Ярославской области.

География 
Деревня расположена в 147 км от Ярославля, 28.5 км от Переславля-Залесского на левом берегу реки Черноречка в окружени сельскохозяйственных полей.

История 
В 1609 году вотчинная деревня Данилова монастыря в Киучерском стане. В 1764 году при секуляризации перешла в казну.

Население

Инфраструктура 
Основа экономики — личное подсобное хозяйство. Имеется пруд.

Почтовое отделение №152006, расположенное в посёлке Рязанцево, на октябрь 2022 года обслуживает в деревне 43 дома.

Единственная улица деревни — Центральная.

Транспорт 
Рядом с деревней проходит автомобильная дорога 78Н-0530 «Рязанцево — Горки». В самой деревне грунтовая дорога. Остановка общественного транспорта «Любимцево» обслуживается автобусными маршрутами №№103 (Переславль-Залесский — Горки), 117 (Переславль-Залесский — Смоленское). Железнодорожная станция Рокша находится в 2.57 километрах от деревни.

Литература 

Сёла Данилова монастыря
Населённые пункты Переславского района